Pão com Manteiga fue una banda brasileña de rock, perteneciente al rock psicodélico y rock progresivo formada en São Paulo en 1976. Su único álbum homónimo de 1976 desarrolla un concepto sobre el mundo fantástico de Avalon, con unas letras cargadas de críticas a la sociedad moderna. El álbum no se tradujo en un éxito comercial, quedándose en la actualidad como un grupo de culto.

Discografía

Álbumes de estudio 

 1976: "Pão com Manteiga" (Continental)

Referencias

Enlaces externos 

 Pão com Manteiga en Grooveshark
 Pão com Manteiga en Sputnikmusic

Quintetos de música de Brasil
Grupos de música de Brasil
Grupos de rock de Brasil
Grupos de rock progresivo de Brasil
Grupos de rock psicodélico de Brasil
Grupos de música de los años 1970
Grupos de música formados en 1976
Grupos de música formados en los años 1970